Das Herrendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger waren Joachim Gérard und Gordon Reid.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herrendoppel
2018